Донцов Віктор Валентинович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Донцов Дмитро Іванович (1883—1973) — український літературний критик, публіцист, філософ, політичний діяч, засновник теорії інтегрального націоналізму
 Донцов Матвій Олексійович (1877—1974) — український радянський художник-живописець
 Донцов Ярослав Валерійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Стефанович-Донцов

 Донцова Марія (1891—1978) — поетеса, громадська діячка, журналістка, дружина Д. Донцова.

Прізвища